Южненское сельское поселение — муниципальное образование в ряде регионов России:

Калмыкия 
 Южненское сельское поселение — входит в Городовиковский район

Краснодарский край 
 Южненское сельское поселение — входит в Белореченский район

Ростовская область 
 Южненское сельское поселение — входит в Мартыновский район